is de naam van verschillende treinstations in Japan.

Station Okubo (Akita) - in Katagami, prefectuur Akita 
Station Okubo (Hyogo) - in Akashi, prefectuur Hyōgo 
Station Okubo (Kioto) - in Uji, prefectuur Kioto 
Station Okubo (Tokio) - in Shinjuku, Tokio
Station Shin-Okubo - in Shinjuku, Tokio
Station Keisei-Okubo  - in Narashino, prefectuur Chiba 
Station Kazusa-Okubo  - in Ichihara, prefectuur Chiba